Ziegele ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Ziegele (1872–nach 1934), württembergischer Oberamtmann 
 Omri Ziegele (* 1959), Schweizer Altsaxophonist des Free Jazz
 Robin Ziegele (* 1997), deutscher Fußballspieler